

Onomastica 
 Severo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Severo – comandante militare romano
Severo – patriarca di Antiochia
Severo – patriarca di Aquileia
Severo – vescovo di Napoli
Severo – vescovo di Ravenna
Severo di Vienne
Acilio Severo (IV secolo–IV secolo) – politico romano 
Alessandro Severo (208-235) – imperatore romano
Aulo Cecina Severo (43 a.C.-21) – politico e militare romano 
Cassio Severo (...–34) – oratore romano
Cornelio Severo (...–8) – poeta romano
Flavio Severo (...–307) – imperatore romano
Gabriele Severo (1541-1616) – vescovo ortodosso e teologo greco 
Libio Severo (420-465) – senatore romano, imperatore d'Occidente
Lucio Fabio Severo (...–...) – senatore romano
Messio Febo Severo (...–...) – politico e filosofo romano 
Pomponio Severo (I secolo–...) – militare romano
Quinto Petronio Didio Severo (II secolo–137) – politico romano
Roberto Severo (1976) – ex calciatore portoghese
Sesto Giulio Severo (II secolo–II secolo) – politico e militare romano
Settimio Severo (146-211) – imperatore romano
Sulpicio Severo (360-420) – storico e saggista romano 
Tiberio Claudio Severo Proculo (...–200) – senatore e console romano

Valerio Severo (IV secolo–IV secolo) – politico romano
Cognome
Tony Severo – conduttore radiofonico, doppiatore e pubblicitario italiano

Pagine correlate 
 Dinastia dei Severi – regnò sull'Impero romano tra la fine del II e i primi decenni del III secolo
 Gneo Claudio Severo